Восстановление:

 Возврат в исходное состояние после какого-либо его нарушения или возврат в исходное состояние каких-либо нарушенных параметров системы
 В химии — см. Окислительно-восстановительные реакции.
 В теории информации — см. Дискретизация.